Clymenia (botanica) – genere di piante della famiglia Rutaceae
Clymenia (zoologia) – genere di ammoniti della famiglia Clymeniidae